Distrito Este puede hacer referencia a:

En 
 el distrito Este de la ciudad de Gijón.
 el distrito Este de la ciudad de Jerez de la Frontera.
 el distrito Este de la ciudad de Logroño.
 el distrito Este de la ciudad de Málaga.
 el distrito Este de la ciudad de Murcia.

En otros países
 el Distrito Este de la región administrativa especial de Hong Kong.
 el distrito Este de la Samoa Americana.
 el distrito Este del Alto Canadá.